Giuliano Cesarini ist der Name folgender Personen:

* Giuliano Cesarini der Ältere (1398–1444), italienischer Geistlicher und Diplomat, Bischof von Frascati
 Giuliano Cesarini (Kardinal) (1466–1510), italienischer Kardinal, Administrator von Ascoli Piceno
 Giuliano Cesarini (1572–1613), italienischer Adliger, erster Herzog von Civitanova Marche und erster Marchese von Civita Lavinia